Zkratka EUR může znamenat:

 Euro – společná evropská měnová jednotka
 Esposizione Universale di Roma – městská čtvrť v Římě